Sofia di Sassonia-Weissenfels (1654-1724) – Principessa di Sassonia-Weißenfels e duchessa
 Sofia di Sassonia-Weissenfels (1684-1752) – Principessa di Sassonia-Weißenfels, Margravina di Brandeburgo-Bayreuth e Contessa di Hoditz e Wolframitz